Sechs Schiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Achates nach Achates, dem Gefährten des Aeneas, einer Gestalt der römischen Mythologie.

 Die erste HMS Achates war ein kleines Kriegsschiff mit 13 Kanonen, das 1573 vom Stapel lief und 1605 verkauft wurde. 
 Die zweite HMS Achates war eine Sloop mit 10 Kanonen, die 1808 vom Stapel lief und 1810 bei Guadeloupe durch Schiffbruch verloren ging.
 Die dritte HMS Achates war eine Sloop mit 16 Kanonen, ursprünglich die französische Le Milan, die 1809 erbeutet und 1818 verkauft wurde.
 Die vierte HMS Achates war ein Zerstörer der Acasta-Klasse. Sie lief 1912 vom Stapel, nahm im Ersten Weltkrieg an der Skagerrakschlacht teil und wurde 1921 verkauft. 
 Die fünfte HMS Achates war ein Zerstörer der A-Klasse, der 1929 vom Stapel lief. Im Zweiten Weltkrieg versenkte sie 1942 bei Oran das französische U-Boot Argonaute, am 31. Dezember 1942 wurde sie in der Schlacht in der Barentssee von dem deutschen Schweren Kreuzer Admiral Hipper versenkt.
 Die sechste HMS Achates war ein U-Boot der Amphion-Klasse, das 1945 vom Stapel lief, aber nicht fertiggestellt wurde. Sie wurde 1950 bei Gibraltar als Zielschiff versenkt.

Literatur

Weblinks
 Achates (1808)
 uboat.net: HMS Achates
 sportesport.it: HMS Achates (U-Boot)

Achates